

Веббервілл — селище, штат Мічиган
 Веббервілл — селище, штат Техас